Владимир Михайлович Михайлов:

 Михайлов (Михайлов-Лопатин), Владимир Михайлович (1861—1935) — русский юрист, судебный деятель, действительный статский советник, впоследствии советский актёр, заслуженный артист РСФСР (1933), сын М. Н. Лопатина
 Михайлов, Владимир Михайлович (1942—2021) — советский композитор, народный артист РФ (2004).